YAH steht für:
 La Grande-4 Airport (IATA-Code), Flugplatz des Wasserkraftwerks La Grande-4, kanadische Provinz Québec

Yah ist der Familienname folgender Personen:
 Gibson Yah (* 2003), niederländisch-nigerianischer Fußballspieler

yah steht für:
 Yazghulami (Sprache) (ISO-639-3-Code), südost-iranische Sprache

Siehe auch:
 Jah

Abkürzung